Akhnoor ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie liegt im Distrikt Jammu. Die Stadt Akhnoor liegt am rechten Flussufer des Chenab, 20 km nördlich von Jammu am Fuße der Siwaliks. Die Stadt liegt auf einer Höhe von .

Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 20.756.

Klima 
Das Klima in Akhnoor ist vom Monsun bestimmt. In den Sommermonaten Juli und August fällt der meiste Niederschlag. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1360 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 23,9 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Jammu